Dark Horse bezeichnet:

 Dark Horse (George-Harrison-Album), Musikalbum von George Harrison aus dem Jahr 1974
 Dark Horse (George-Harrison-Lied), Lied von George Harrison aus dem Jahr 1974
 Dark Horse (Nickelback-Album), Musikalbum von Nickelback aus dem Jahr 2008
 Dark Horse (Katy-Perry-Lied), Lied von Katy Perry aus dem Jahr 2013
 Dark Horse (1991), US-amerikanisches Jugenddrama von David Hemmings
 Dark Horse (2005), dänisch-isländische Tragikomödie von Dagur Kári
 Dark Horse (2011), US-amerikanischer Film von Todd Solondz

Siehe auch:
 Dark Horse Comics
 Dark Horse GmbH, Autoren-Kollektiv mehrerer Bücher und Beratungsfirma

 Dark Horse Nebula
 Dark Horse Records, ein 1974 von George Harrison gegründetes Plattenlabel